Гуннар Андерсен (; ) — норвежский спортсмен, футболист, прыгун с трамплина. 46 раз выступал за национальную сборную страны (с 1911 по 1924 г., многолетний капитан сборной по футболу (37 матчей). Двукратный олимпийский чемпион (Стокгольм, 1912 и Антверпен, 1920). На протяжении всей футбольной карьеры был игроком футбольного клуба «Люн». Был избран в All Star Team. Первый в истории лауреат премии Egebergs Ærespris (1918), присуждаемой норвежским спортсменам, отличившимся более чем в одном виде спорта.

Бывший рекордсмен мира по прыжкам с большого трамплина (1930).

Участник матчей Норвегии со сборной Российской империи по футболу в 1914 году.

Установил несколько мировых рекордов по прыжкам с большого трамплина: 10 февраля 1907 года — 41 м, 1912 год — 47,5 м. С с 1923 по 1948 год был сотрудником Норвежской лыжной ассоциации.

После окончания карьеры был футбольным арбитром, сотрудником Норвежской футбольной ассоциации.

Похоронен в 1968 году на Западном кладбище Осло.

Примечания

Ссылки 
 Gunnar Andersen
 Gunnar Andersen
 Gunnar Andersen

Футболисты Норвегии
Игроки ФК «Люн»
Игроки сборной Норвегии по футболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 1912 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1920 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1912 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1920 года
Прыгуны с трамплина по алфавиту
Прыгуны с трамплина Норвегии
Чемпионы мира по прыжкам с трамплина
Спортсмены нескольких видов спорта
Футбольные судьи Норвегии
Похороненные на Западном кладбище (Осло)